Hunter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hunter Township (Illinois)
 Hunter Township (Minnesota)
 Hunter Township (North Dakota)
 Hunter Township (Choctaw County, Oklahoma)
 Hunter Township (Tillman County, Oklahoma)